Rollin puede referirse a:

 «Rollin' (Air Raid Vehicle)», canción de Limp Bizkit del 2000.
 «Rollin», canción de Calvin Harris del 2017.
 «Rollin'», canción de Brave Girls del 2017.